

Торопово — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Торопово — село, Даровський район, Кіровська область
 Торопово — присілок, Кічменгсько-Городецький район, Вологодська область
 Торопово — присілок, Ленінськ-Кузнецький округ, Кемеровська область